Amerikai Egyesült Államok
 Westfall (Kansas)
 Westfall (Ohio)
 Westfall (Oregon)